Сергей Алексеевич Никитин:
 Никитин, Сергей Алексеевич (в монашестве Стефан; 1895—1963) — епископ Русской православной церкви, временно управляющий Калужской епархией.
 Никитин, Сергей Алексеевич (род. 1950) — российский эксперт-криминалист.